Tu~rkmenisztan